

Acronimi
 Wide Area Augmentation System – sistema di navigazione aereo sviluppato dalla Federal Aviation Administration
 Wide area application services – tecnologia TCP delle Wide Area Network sviluppata da Cisco
 World Academy of Art and Science – organizzazione scientifica internazionale

Persone
 Herbert Waas – ex calciatore tedesco